Скутер ( «самокат» от  «удирать»):
 Скутер — название с 1960-х годов гоночной лодки Формулы-1.
 Скутер — альтернативное название мотороллера.
 Скутер — альтернативное название гидроцикла.
 Скутер — разновидность подводного буксировщика.
 «Скутер» (Scooter) — немецкий музыкальный коллектив из Гамбурга, занимающийся электронной музыкой, основан в 1993 году.
 Скутер — вихревое облако на Нептуне. Названо за высокую скорость обращения вокруг планеты. Один из трёх самых ярких объектов на поверхности планеты.
  — один из персонажей «Muppet Show»: посыльный, племянник владельца театра, Джей Пи Гросса.
  — один из основных персонажей мультсериала «Война гоботов»: интеллектуальный гобот, имеющий способности воспроизводить голограммы, трансформируется в мотороллер (скутер).
 Скутер — один из персонажей мультсериала «Аладдин»: жук-робот, изобретение Механикуса.
 Скутер – кот-долгожитель. 
 Электроскутер — средство передвижения при помощи электротяги в виде электросамоката, но только с сиденьем.
 StreetScooter — немецкий производитель электротраков.